Vahan steht für:

 Vahan (Feldherr) († 636), oströmischer General armenischer Herkunft
 The Vahan, theosophische Zeitschrift